Life's Shop Window – film del 1914 diretto da J. Gordon Edwards;
Life's Shop Window – film del 1915 diretto da Harry Belmar e Herbert Brenon.